Mäßigkeit steht für:
 Mäßigung, eine der vier platonischen Kardinaltugenden
 Die Mäßigkeit, eine der Trumpfkarten des Tarot